El término inspección puede referirse:

En medicina
a la inspección, un método de exploración física;

Control de calidad
a los sistemas de inspección de calidad;

Ingeniería de software
a la inspección de software;
a la inspección de Fagan, un proceso estructurado para intentar encontrar defectos en documentos de desarrollo;

Psicología
al tiempo de inspección, un prueba psicológica;

Administración
a la inspección del trabajo, un órgano administrativo;

Policía
a la inspección de policía, un órgano policial;

En Argentina
a Inspección General de Justicia, órganos administrativo de Argentina.

Organismos inspectores y procedimientos de inspección de España
a la alta inspección;
a la Inspección de Educación en España;
a la Inspección General del Ejército de Tierra;
a la Inspección Técnica de Vehículos;
a la Inspección Técnica de Vehículos de Asturias;
a la Inspección Técnica de Edificaciones;
a la inspección tributaria en España;

En Estados Unidos
a la Estación de Inspección de los Estados Unidos-Tecate;

Inspección de materiales
a la inspección por ultrasonido;
a la inspección por partículas magnéticas;
a la inspección profunda de paquete;
a la inspección por líquidos penetrantes;

Episodios de series de televisión
a Inspección letal, un episodio de la serie Futurama;
a Un voyeur, una inspección y una tarjeta de crédito, un episodio de la serie Lo que se avecina.